Max Guazzini – imprenditore e dirigente sportivo francese
 Vittoria Guazzini – ciclista su strada e pistard italiana